Наза́рий Анто́нович Фаво́ров (1820, с. Лямино, Рязанская губерния, Сапожковский уезд — , Киев) — православный богослов и публицист, протоиерей, сын диакона Рязанской епархии, магистр Киевской духовной академии, в которой преподавал Священное Писание, патрологию и церковное красноречие. Был также профессором богословия в Киевском университете.

Биография 
Даты указаны по старому стилю
 1827 — поступил в Сапожковское духовное училище;
 1835—1841 — обучение в Рязанской духовной семинарии;
 1841—1845 — обучение в Киевской духовной академии; окончил со степенью первого магистра. Оставлен в академии бакалавром при кафедре Священного Писания.
 1847 — переведён на кафедру патрологии, где годом ранее начал читать лекции по патрологии;
 1849 — переведён на кафедру церковного красноречия, где в 1848 г. ему вначале было поручено читать лекции по этой дисциплине;
 1853 — возведён в степень экстраординарного профессора по классу словесных наук;
 1855 — звание ординарного профессора академии;
 21 декабря 1859 г. — перешёл в университет св. Владимира в должности профессора богословия, логики и психологии;
 в это же время становится законоучителем Фундуклеевской женской гимназии — до 1870 г.
 6 января 1860 г. — сан священника университетской церкви;
 27 июня 1861 г. — протоиерей.
 1862 г. —  — получил в знак уважения к учёным трудам;
 4 сентября 1895 г. — 50-летний юбилей преподавательской деятельности.
 12 января 1897 г. — кончина. На университетской службе состоял вплоть до последнего дня жизни.

В разное время преподавал Закон Божий в институте благородных девиц, на высших женских курсах и в частной гимназии Ващенко-Захарченко.

Сочинения 
Из сочинений Фаворова особенно известны «Очерки нравственного православно-христианского учения» и «Очерки догматического православно-христианского учения»; и те, и другие выдержали по восьми изданий.

К тому же разряду следует отнести его «Чтения о догматических истинах православно-христианской веры» (Киев, 1882, 1890).

Другие труды Фаворова:
 «О христианской нравственности» (Киев, 1879);
 «Собрание проповедей» (Киев, 1887);
 «Руководство к церковному собеседованию или гомилетика» (пять изданий);
 ряд статей в «Трудах Киевской Духовной Академии» и «Воскресном Чтении».

Примечания

Литература 
 Брошюра «Протоиерей Назарий Антонович Фаворов» (Киев, 1897)
 «Церковные Ведомости», 1897, № 3.
 

Выпускники Рязанской духовной семинарии
Богословы Российской империи
Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Киевской духовной академии
Выпускники Сапожковского духовного училища